Завод — велике промислове підприємство, фабрика
 Завод — підприємство з розведення і вирощування породистих тварин, наприклад Кінний завод

Завод — присілок, Кадуйський район, Вологодська область
 Завод — селище, Теньгушевський район, Мордовія

Завод — село, округ Малацки, Братиславський край

Завод — село, Чернігівська область, Чернігівський район